Everyday:
 «Everyday» — песня американского певца Бадди Холли.
 «» — песня Фила Коллинза.
 Everyday — четвёртый студийный альбом американской рок-группы Dave Matthews Band.
 «» — песня Арианы Гранде.